Dancewicz – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 516 osób.

Osoby noszące to nazwisko 
 Dorota Dancewicz (ur. 1938) – polska polityk, nauczyciel, była poseł na Sejm
 Renata Dancewicz (ur. 1969) – polska aktorka
 Maciej Dancewicz – polski poeta, związany z Piwnicą pod Baranami

Przypisy 

Polskie nazwiska